Roselle (Nova Jérsei)
Roselle (Illinois)
Roselle Park
Saint-Genest-sur-Roselle

Desambiguações de topônimos